Deer Lake bezeichnet:

in Kanada:
 Deer Lake (British Columbia), See in Burnaby
 Deer Lake (Humber River), See auf Neufundland
 Deer Lake (Neufundland), Ort auf Neufundland
 Deer Lake (Ontario), See und Ort im Osten der Provinz Ontario
 Deer Lake First Nation, First Nation der Oji-Cree nördlich von Red Lake im Westen der Provinz Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Deer Lake (Connecticut), See in Killingworth (Connecticut)
 Deer Lake (Florida), See in Highlands County
 Deer Lake (Illinois), See in Lake County (Illinois)
 Deer Lake (Minnesota), See und Unorganized Territory im Itasca County 
 Deer Lake (Pennsylvania), Borough in Schuylkill County
 Deer Lake (Washington), See in King County (Washington)